Хопельчен:

 Хопельчен — город в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Хопельчен.
 Хопельчен — муниципалитет в Мексике, штат Кампече.